Дикрахмалфосфат, E1412,  — пищевая добавка, модифицированный крахмал.

Физические свойства 

Дикрахмалфосфат в сухом виде — белый порошок с крупными гранулами. Он хорошо растворяется в горячей воде и не растворяется в органических растворителях (спирте, эфире и хлороформе), плохо растворяется в холодной воде, а при температуре воды  гранулы порошка начинают растворяться.

Химические свойства 
Дикрахмалфосфат устойчив в воздействию высоких температур.

Органолептические свойства 

Дикрахмалфосфат не имеет вкуса и запаха.

Роль в организме 
Дикрахмалфосфат не всасывается в кишечнике в неизменном виде, но в значительной степени гидролизуются кишечными ферментами, а затем ферментируются кишечной микрофлорой.

Дикрахмалфосфат полностью безопасен для здоровья человека, употребление его в пищу в количестве  в сутки не отражается на здоровье. Опасность этого вещества для животных не превышает опасность натурального крахмала, дикрахмалфосфат представляет собой такую же пищу.

Метаболизм 

Метаболизм дикрахмалфосфата, как и других крахмалов, начинается с фермента мальтодекстринглюкозидазы, в результате образуется вода и сахароза, которая в итоге используется для синтеза АТФ.

Применение 
Дикрахмалфосфат используется в пищевой, косметической и фармацевтической промышленности в качестве загустителя, гелеобразователя,стабилихатора и антислёживающего агента, применяется при изготовлении презервативов и медицинских перчаток.

Получение 
Дикрахмалфосфат получают этерификацией крахмала с триметафосфатом натрия или оксихлоридом фосфора с последвующим разделением получившейся смеси модифицированных крахмалов.

Номативы 
ФАО ограничивает содержание дикрахмалфосфата в продуктах: в ферментированных молочных продуктах, сахарах и сиропах, чае, травяных настоях, кофе и других зерновых напитках (но не в какао) максимальное содержание не более  на кг продукта, в смесях детского питания для младенцев — не более  на кг, в продуктах прикорма для младенцев — не более  на кг.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Пищевые добавки